Калуђерица је насеље у Србији у Градској општини Гроцка у граду Београду. Према попису из 2011. било је 26.904 становника. Добило је име по речи калуђерица, жени која се замонашила у манастиру. Број становника по цензусу из 2003. године је 22.300.

Овде се налазе ОШ „Милоје Васић” Калуђерица и ОШ „Алекса Шантић” Калуђерица.

Демографија 
У насељу Калуђерица живи 17264 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 35,1 година (34,9 код мушкараца и 35,2 код жена). У насељу има 7429 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,99.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Грочанска насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији